PTG steht für:
 Phospho-Triose-Glycerin-Gruppe, Enzyme
 Piano Technicians Guild, US-amerikanische Vereinigung der Klavierbauer
 Police Tactical Groups, Anti-Terror-Einheiten, Australien
 Polokwane International Airport (IATA-Code), Flughafen in Polokwane, Südafrika
 Poseur de Travure du Génie, mit dem LEGUAN-Brückensystem bestückter Leclerc (Panzer)
 Pressluft-Tauchgerät, siehe Drucklufttauchgerät
 fälschlich auch verwendet für das Psychotherapeutengesetz, korrekt: PsychThG
 PrivatAir (ICAO-Code), Schweizer Fluggesellschaft

PtG steht für:
 Power-to-Gas, Brenngas, mittels elektrischer Energie erzeugt
 Pyrotechnischer Gegenstand

.ptg steht für:
 Dateinamenswerweiterung des Grafikprogramms ArtRage

Abkürzung